Болек — название ряда населённых пунктов, а также фамилия:

Персоналии 
 Болек Караулы (1700—1785) — известный батыр и военачальник. 
 Болек, Петр (род. 1984) — чешский футболист, вратарь клуба «Виктория» (Пльзень).

Казахстан 
 Болек — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Болек — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

См. также 
 Болек и Лёлек